InFamous: First Light — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами открытого мира, разработанная компанией Sucker Punch Productions и изданная Sony Computer Entertainment в 2014 году, эксклюзивно для платформы PlayStation 4.

Геймплей 
Infamous First Light — приключенческая игра, от третьего лица, аналогично Infamous Second Son, игроки проходят уровни, побеждают врагов и выполняют побочные миссии. Игрок берет под свой контроль Эбигейл «Фетч» Уокер, молодую «проводницу», обладающую супергеройскими «Неоновыми» способностями. За некоторыми исключениями, способности Эбигейл играют идентично неоновым способностям Делсин Роу, но First Light вводит несколько новых функций. В неоновых гонках Фетч может гоняться за плавающими шарами неонового газа и энергии канала, называемыми «Люменами», которые вознаграждают её очками навыков, чтобы увеличить её силы. Присутствует мини-игра с граффити как в Second Son, она была эстетически изменена, чтобы соответствовать неоновому стилю Фетч. В испытаниях на арене и Фетч, и Делсин могут сражаться с ордами голографических врагов. Выполнение заданий вознаграждает игрока очками навыков, которые он может использовать для улучшения своих способностей. Эксклюзивно для арены появилась новая вражеская фракция: Демоны, обладающие своими уникальными силами и способностями.

Сюжет 
Эбигейл «Фетч» Уокер, молодому проводнику, находящемуся под стражей У.П. в их тюрьме Курдан-Кей, приказано продемонстрировать свои способности некоей Брук Августин, сражаясь с голографическими врагами, созданными другим Проводником Юджином. Как только это будет сделано, Эбигейл велят рассказать о событиях, которые привели к её аресту.

Семью годами ранее Эбигейл была одной из первых новых Проводников, появившихся после разгула Зверя по сельской местности. Хотя поначалу её родители пытались справиться с ситуацией, у них не осталось выбора после того, как Эбигейл по ошибке ранила одного из своих одноклассников. Старший брат Эбигейл, Брент Уокер, немедленно схватил Эбигейл и убежал с ней; пара обратилась к употреблению наркотиков, чтобы справиться, но Брент в конце концов очистился, даже дошел до того, что спрятал заначку Эбигейл, чтобы помочь ей тоже очиститься. Брент также заставил Эбигейл свести использование своих способностей к минимуму, чтобы избежать подозрений. В течение многих лет Брент работал на банды, чтобы собрать достаточно средств, чтобы купить лодку и переправиться через границу из Сиэтла в Канаду, куда не распространяется власть Окружного прокурора. К сожалению, банда русских гангстеров, известных как акураны, уничтожила лодку, взяла Брента в заложники и чуть не убила Эбигейл бомбой. Используя свои способности, Эбигейл выживает и начинает искать Брента. Эбигейл вскоре знакомится с Шейном, одним из старых контактов Брента и мелким наркобароном, который также ищет Брента. Шейн пользуется наивностью Эбигейл, чтобы использовать её для победы в войне банд с акуранами почти в одиночку. Когда они находят Брента, Шейн берет его в заложники и заставляет Эбигейл помочь ему укрепить свою власть над торговлей наркотиками в Сиэтле. Вернувшись в настоящее, Августин выдвигает теорию, что новые способности, которые развивает Эбигейл, могут быть реакцией на сильную травму, чтобы помочь ей справиться с ней. При условии, что она покажет ей все свои силы, Августин позволяет Эбигейл сражаться с голограммами её войск D.U.P. Как только задание выполнено, Эбигейл продолжает свой рассказ.

Другая сотрудница Шейна, работающая в городском отделе технической поддержки, по имени Дженни, предлагает помочь в поисках Брента. Дженни сузила круг мест, где Шейн держит Брента, до четырёх ящиков, разбросанных по всему городу. Обнаружив ящики, Эбигейл не только обнаруживает, что Брента нет ни в одном из них, но и Шейн, уже вышедший на них, выслеживает и убивает Дженнифер. Шейн просит Эбигейл помочь ему добиться благосклонности полиции, заставив Эбигейл уничтожить полицию, пока у него встреча с шефом. Шеф соглашается на условия Шейна при условии, что Эбигейл уедет из Сиэтла и не вернется.

С этими словами Шейн посылает Эбигейл забрать её брата. К сожалению, это оказывается ловушкой, где Шейн пытается убить Эбигейл самодельной газовой камерой; однако Эбигейл удается выкарабкаться и сбежать. Вернувшись в настоящее, понимая, что Эбигейл все ещё что-то скрывает от неё, Августин решает отправить её на другую новую арену. Черпая вдохновение из любви Юджина к игре Heaven’s Hellfire, Августин заставляет Эбигейл бороться со своими буквальными Демонами. Как только третья арена будет завершена, Августин попросит Эбигейл закончить рассказ. Все ещё живая Эбигейл «договаривается» о новой сделке с Шейном, он передает Брента, живого и невредимого, и она перестает разрывать на части его банду и операцию. Шейн назначает Эбигейл встречу с ним в «Крокодиле», где он втыкает в неё иглу, наполненную наркотиком. В результате наркотического тумана Эбигейл случайно убивает Брента, оставляя её эмоционально обезумевшей и беззащитной, когда D.U.P. приближается к ней.

Вернувшись в настоящее, Августин показывает, что она все это время знала историю Эбигейл, и показывает, что она держит Шейна под стражей, предлагая Эбигейл шанс убить его. Приняв предложение Августина, Эбигейл нападает на Шейна, разрушая при этом часть тюремной стены. Шейн выживает и сбегает, угнав БТР, а окружной прокурор и освобожденная Эбигейл преследуют его по горячим следам. С невольной помощью Окружного прокурора Эбигейл догоняет Шейна и жестоко убивает его, мстя за своего брата. Августин, услышав, что Шейн был казнен, заявляет, что Эбигейл «готова».

Вместе с Юджином и другим Проводником по имени Хэнк Доутри Эбигейл освобождается под стражу военных. Во время поездки Хэнк показывает, что пронес контрабандой согнутую скрепку для бумаг, чтобы использовать её для снятия ремней безопасности, угоняет грузовик и разбивает его в Салмон-Бей. Эбигейл и Юджин сбегают, в то время как Хэнк остается позади, когда Делсин Роу приближается к нему, что приводит к событиям Второго сына

Разработка и релиз 
Разработка игры началась вскоре после выхода Infamous Second Son. Нейт Фокс сказал, что решение о создании First Light было «лёгким». Добавив, что «противоречивая история главной героини Фетч и общее отношение сделали её идеальной для создания отдельной игры». Фокс также сказал, что создание игры было «действительно забавным», и что процесс создания игры для разработчиков был более быстрым и простым. Разработчики чувствовали, что способности Фетч сильно отличаются от способностей Делсина из Infamous Second Son, чтобы требовать отдельной игры. Несмотря на то, что различные способности Фетч сами по себе обеспечивали разнообразие игрового процесса, во время разработки Sucker Punch позаботились о том, чтобы способности казались «плавными» и «разнообразными». Ещё одним фокусом для Sucker Punch было сделать общий тон более темным, чем в Second Son. Sucker Punch ставит Фетч во множество суровых ситуаций, когда она вынуждена быть самой собой и бороться за свободу.

Во время разработки Sucker Punch уделяли большое внимание характеристике главной героини. Sucker Punch много работал с актрисой озвучки Фетч, Лорой Бейли, на протяжении всей разработки её часто спрашивали о том как бы она повела себя в той или иной ситуации. Режиссёр игры Нейт Фокс заявил: «Когда пришло время вести диалог или говорить о мотивации, мы позвонили Лоре Бейли или написали ей смс. Она сказала бы мне, каково было бы мнение Фетч, чтобы оно соответствовало характеру, но также и опыту женщины». После выхода Second Son, Sucker Punch почувствовали себя «вынужденными» создать игру о Фетч; Фокс заявил: «Мы сделали игру о Фетч, потому что нам понравился Фетч».

Игра была анонсирована на выставке E3 2014 и была выпущена по всему миру в магазинах PlayStation Store 27 августа 2014 года. Позже она была выпущена в розницу только в Австралии, Азии и Европе 10 сентября 2014 года. Игроки, сделавшие предзаказ на игру, получили бонусный костюм для Фетч, под названием «D.U.P. Fetch».

Критика 
Игра получила смешанные отзывы, согласно сайту-агрегатору рецензий Metacritic.

Примечания

Ссылки 

 

Игры только для PlayStation 4
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
Action-adventure
Компьютерные игры 2014 года
Компьютерные игры с открытым миром
InFamous
Игры о супергероях
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры-антиутопии